Becherer ist

ein Familienname:
 siehe Becherer

ein Ortsname:
 Becherer (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Becherer (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern